Hormiscioideus är ett släkte av svampar. Hormiscioideus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hormiscioideus